Транслати́в, преврати́тельный паде́ж — один из падежей, свойственных языкам уральской семьи и некоторым северокавказским языкам. В общем случае обозначает переход в иное состояние или качество, однако нередко имеет и другие значения, не связанные с изменением состояния.

В финском языке

Образование 
Образуется путём присоединения к слабой основе имени падежного окончания -ksi, во множественном числе перед окончанием добавляется показатель плюралиса -i-.

Употребление 
 Транслатив () употребляется в качестве предикативного обстоятельства с глаголами следующих семантических классов:
 глаголы называния (nimetä, nimittää, sanoa, julistaa, huutaa, kutsua, käskeä): Bodom järvi tulisi nimetä Random järveksi «Озеро Бодом следовало бы назвать озером Рандом»;
 глаголы интеллектуального состояния или действия (luulla, uskoa, kuvitella): Keskiajan kristityt skolastikot luulivat häntä islamilaiseksi «Средневековые схоласты считали его представителем ислама»;
 глаголы речи и рассуждения (hyväksyä, määrätä, tunnustaa, väittää): Professori Karstan on vaikea hyväksyä naista lainoppineeksi «Профессору Карстану сложно согласиться с тем, что женщины становятся юристами» , Sano suomeksi! «Скажи по-фински»;
 глаголы превращения/трансформации (tulla, muuttua, tehdä, saada, valmistua, lukea): Pitkähköksi suunniteltu lomamatka Yhdysvalloissa muuttui painajaiseksi jo heti Newarkin lentokentällä «Долго планировавшаяся командировка в США обернулась кошмаром уже в аэропорту Нью-Арка»;
 некоторые глаголы действия (juoda, keittää, iskeä, antaa, asettaa, valita, tuntea, jäädä): Sami antoi Rafelle lahjaksi isoisältään saamansa kolikon «Сами отдал Рафу в подарок монету, доставшуюся от деда»;
 Транслатив может обозначать также:
 время (к какому времени? на какой срок?):  Hän oli hakenut Yhdysvaltoihin turistiviisumia seitsemäksi kuukaudeksi, muttei ollut sitä saanut «Она запросила туристическую визу США на семь месяцев, но не получила её»;
 направление движения (предполагает использование компаратива):  Tervo aloitti soolouransa menestyskappaleella «Tule lähemmäksi» «Терво начал сольную карьеру со шлягера „Подойди поближе“»;
 порядок рассуждения: Teoria tarkoittaa ensiksi yhtenäistä tietojen järjestelmää, toiseksi tieteellistä selitystä ja kolmanneksi oletusta, otaksumaa, hypoteesia «Теория — это, во-первых, упорядочение (существующих) знаний, во-вторых, научное объяснение и, в-третьих, предположения, допущения и гипотезы».

В эстонском языке

Примеры употребления 
 must auk «чёрная дыра»: (muutus/muundus) mustaks auguks «(превратился) в чёрную дыру»
 kell kuus «шесть часов»: kella kuueks «к шести часам».

В вепсском языке 

В вепсском транслатив обозначает переход в другое положение, состояние или качество (poukšimoi pe̮imn’eks «я нанялся в пастухи», händast pan’iba predsedat’el’aks «его назначили председателем»), цель действия (pan’in’ te̮ignan lii̯baks «я поставила тесто для хлеба») или время действия (l’in’n’eb nedal’ikš «хватит на неделю»).

В венгерском языке 
Образуется присоединением аффикса -vá /-vé после основы на гласную или с ассимиляцией.

Примеры употребления 
 só «соль»: Lót felesége sóvá változott «Лотова жена превратилась в соль»
 fiú «мальчик, сын»: fiává fogad «усыновить»
 bolond «дурак»: bolonddá tett engem «Он меня одурачил».

В русском языке 
 Превратительный падеж используется как особая форма имён существительных, обозначающая становление кем-нибудь, превращение во что-нибудь, переход в какое-то состояние, положение, изменение во что-нибудь в таких конструкциях как:
 пойти в: солдаты, учителя, космонавты, доктора и т. д.
 избирать (-ся) в: президенты, депутаты;
 нанять (-ся) в: пастухи, кладовщики, маляры и т. д.
 В приведённых случаях винительный падеж множественного числа совпадает по форме с именительным.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Iso suomen kielioppi verkossa, 2008. § 1259. Translatiivin keskeiset käytöt (Основные употребления транслатива) 

Падеж
Финно-угорские языки